Кристо Реј има више значења:

 Кристо Реј (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кристо Реј (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кристо Реј (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кристо Реј (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кристо Реј (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кристо Реј (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кристо Реј (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кристо Реј (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кристо Реј, Гвакамајас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Кристо Реј (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Кристо Реј (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кристо Реј (Сан Агустин Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кристо Реј (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кристо Реј (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кристо Реј (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кристо Реј (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кристо Реј (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кристо Реј (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кристо Реј (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кристо Реј (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кристо Реј (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кристо Реј (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кристо Реј (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кристо Реј (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Кристо Реј (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кристо Реј (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кристо Реј (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кристо Реј, Рио Верде (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кристо Реј (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику